Публій Фурій Сатурнін (; ? — після 167) — державний і військовий діяч Римської імперії, консул-суффект 160 року.

Життєпис 
Походив з роду Фуріїв Сатурнінів. Про батьків немає відомостей. Службу розпочав наприкінці правління імператора Адріана або за Антоніна Пія. Користувався довірою імператорів Марка Аврелія та Луція Вера. У 159 році призначений намісником Дакії. Під час перебування на цій посаді у 160 році став консулом-суффектом, разом із Новієм Сабініаном. У Дакії Сатурнін сприяв розвитку міст, торгівлі та ремісництва, знизив податки. Завдяки цього користувався пошаною мешканців провінції, які поставили Сатурніну вдячний напис.

У 162 році він повернувся до Риму. У 165 році став одним з військовиків (комітів) імператора Луція Вера під час війни із Парфією. У 167 році взяв участь у Першій Маркоманській війні. Про подальшу долю Фурія Сатурніна немає відомостей.

Джерела 
 Stein A. Die Reichsbeamten von Dazien. Budapest, 1944. S.35. 

Консули Римської імперії
Фурії